The Uphill Climb – cortometraggio del 1914 diretto da Colin Campbell
The Uphill Climb – cortometraggio del 1919 diretto da Leon De La Mothe